Em 1961 houve dois Torneios Quadrangular do Recife, o Torneio Quadrangular do Recife I e o Torneio Quadrangular do Recife II, onde o Bangu foi campeão do Torneio Quadrangular do Recife I e o Santa Cruz foi campeão do Torneio Quadrangular do Recife II. Ambas as competições de futebol foram realizadas entre agremiações dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro. Curiosamente este foi o primeiro título do maior ídolo do , Zizinho, como técnico de futebol.

Clubes participantes do Torneio Quadrangular do Recife I

De Pernambuco

Do Rio de Janeiro

Clubes participantes do Torneio Quadrangular do Recife II

De Pernambuco

Do Rio de Janeiro

Regulamento 
O torneio foi organizado no sistema de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando, e sendo campeão o maior pontuador da competição.

Jogos do Torneio Quadrangular do Recife I 
Data: 13 de janeiro de 1961

Data: 15 de janeiro de 1961 

Data: 17 de janeiro de 1961

Jogos do Torneio Quadrangular do Recife II 
Data: 22 de janeiro de 1961

Data: 25 de janeiro de 1961 

Data: 27 de janeiro de 1961

Classificação final do Torneio Quadrangular do Recife I

Classificação final do Torneio Quadrangular do Recife II 

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Futebol de 1961 no Brasil